

События 
 2 августа — в зале ожидания железнодорожного вокзала в Болонье произошла трагедия: взорвалась бомба, при взрыве погибло 85 и ранено более 200 человек.
 13 сентября — крушение на станции Ока.
 20 сентября — в результате утечки сжиженного газа на станции Сызрань-1 произошёл взрыв газовоздушной смеси с последующим пожаром. Непосредственно во время пожара, а также от ожогов в последующие дни погиб 41 человек.
 4 октября — крушение на Балтийском вокзале (Таллин).
 В США построена высокоскоростная линия Лос-Анджелес — Лас-Вегас, по которой курсируют поезда на магнитном подвесе с линейным электродвигателем типа «Маглев».
 Введена в действие железнодорожная паромная переправа Черноморск (Украина) — Варна (Болгария).

Новый подвижной состав 
 25 апреля первый серийный экземпляр скоростного поезда TGV был передан железной дороге.
 В Германии на заводах Henschel-Werke освоен выпуск тепловозов серии NSB Di 4.

Персоны

Примечания